У́лица Илью́шина — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Ильюшина — улица в Вологде.
 Улица Ильюшина — улица в городе Воронеже.
 Улица Ильюшина — улица в Санкт-Петербурге.

Украина 
 Улица Ильюшина — улица в Днепре.

См. также 
 Улица Академика Ильюшина